Thynnidae — семейство ос (ранее в составе семейства ос-тифиид). Личинки паразитируют (эктопаразитоиды) на пластинчатоусых жуках, которых взрослые осы парализуют и откладывают на них свои яйца. Самки некоторых подсемейств (Diamminae, Methochinae, Thynninae) бескрылые, а самцы крылатые.

Систематика 
Семейство выделено в 2008 году. Традиционно Thynninae рассматриваются в составе семейства Tiphiidae. По данным современных исследований (Pilgrim et al., 2008) надсемейство Vespoidea признано парафилетичным и поэтому некоторые группы выделены в самостоятельные семейства и даже надсемейства: Tiphioidea (Sierolomorphidae + Tiphiidae) и отдельно Thynnoidea (Chyphotidae + Thynnidae = Anthoboscinae — Diamminae — Methochinae — Myzininae — Thynninae).

Подсемейство: Anthoboscinae 
 Anthobosca Guérin-Ménéville, 1838
 Anthosila Genise, 1985
 Calchaquila Genise, 1985
 Cosila Guérin-Méneville, 1838
 Lalapa Pate, 1947
 Odontothynnus Cameron, 1904
 Paramyzine Berg, 1898

Подсемейство: Diamminae 
 Diamma Westwood, 1835

Подсемейство: Methochinae 
 Methocha Latreille, 1804
 Pterombrus Smith, 1869

Подсемейство: Myzininae 
Включает около 20 родов и 4 трибы: Austromyzinini, Myzinini, Mesini и Meriini

 Allomeria Bartalucci, 2007
 Austromyzinum  Brown, 1985
 Braunsomeria Turner, 1912
 Clefiomyzinum  Brown, 1985
 Hylomesa Krombein, 1968
 Iswara Westwood, 1851
 Komarowia Radoszkowski, 1886
 Lamprowara Bartalucci, 2004
 Macromeria  S. Saunders, 1850
 Meria Illiger, 1807
 Mesa Saussure, 1892
 Myzinella  Guiglia, 1959
 Myzinum Latreille, 1803
 Parameria Guerin, 1837
 Poecilotiphia Cameron, 1902
 Tamerlanella Bartalucci, 2004
 Weerpaga Argaman, 1994
 Zezelda Argaman, 1994

Подсемейство: Thynninae 
 Aelurus Klug, 1840
 Aeolothynnus Ashmead, 1903
 Agriomyia Guérin-Ménéville, 1838
 Ammodromus Guérin-Méneville, 1838
 Argenthynnus Genise, 1991
 Ariphron Kimsey, 2007
 Arthrothynnus Brown, 1996
 Aspidothynnus Turner, 1910
 Aulacothynnus Turner, 1910
 Belothynnus Turner, 1910
 Brethynnus Genise,, 1991
 Campylothynnus Turner, 1910
 Catocheilus Guérin-Ménéville, 1842
 Chilothynnus Brown, 1996
 Chrysothynnus Turner, 1910
 Deuterothynnus Brown, 2010
 Dimorphothynnus Turner, 1910
 Doratithynnus Turner, 1910
 Dythynnus Kimsey, 2001
 Eirone Westwood, 1844
 Elaphroptera Guérin-Ménéville, 1838
 Elidothynnus Turner, 1910
 Epactiothynnus Turner, 1910
 Eucyrtothynnus Turner, 1910
 Glottynnus Genise, 1991
 Glottynoides  Kimsey, 1991
 Guerinius Ashmead, 1903
 Gymnothynnus Turner, 1910
 Hathynnus Kimsey, 2003
 Heligmothynnus Brown, 2010
 Hemithynnus Ashmead, 1903
 Kaysara Carnimeo & Noll, 2018
 Iswaroides Ashmead, 1899
 Leiothynnus Turner, 1910
 Lestricothynnus Turner, 1910
 Lophocheilus Guérin-Ménéville, 1842
 Macrothynnus Turner, 1908
 Mesothynnus Kimsey, 1991
 Neozeleboria Rohwer, 1910
 Oncorhinothynnus Salter, 1954
 Ornepetes Guérin, 1838
 Pampathynnus Carnimeo & Noll, 2018
 Phymatothynnus Turner, 1908
 Pogonothynnus Turner, 1910
 Psammothynnus Ashmead, 1903
 Pseudelaphroptera Ashmead, 1903
 Pseudoscotaena Carnimeo & Noll, 2018
 Rhagigaster Guérin-Ménéville, 1838
 Rhytidothynnus Brown, 2008 (=Rhytidogaster Turner, 1907)
 Scotaena Klug, 1810
 Spilothynnus Ashmead, 1903
 Tachynoides Kimsey, 1996
 Tachynomyia Guérin-Ménéville, 1842
 Tachyphron Brown, 1995
 Tmesothynnus Turner, 1910
 Thynnoides Guérin-Ménéville, 1838
 Thynnoturneria Rohwer, 1910
 Thynnus Fabricius, 1775
 Umbothynnus Brown, 2008  — Австралия
 Zaspilothynnus Ashmead, 1903
 Zeena Kimsey, 1991
 Zeleboria Saussure, 1867

Примечания

Литература 
 Ashmead, W. H. 1898. Thynnidae in the United States. — Psyche, Volume 8 (268): 251—251.
 Burrell, R. W. 1935. Notes on the habits of certain Australian Thynnidae. — J. NY. Ent. Soc. 43: 19-28.
 Given, B. B. 1954. A catalogue of the Thynninae (Tiphiidae, Hymenoptera) of Australia and adjacent areas. — New Zealand Department of Scientific and Industrial Research bulletin, 109: 1-89.
 Given, B. B. 1954. Evolutionary trends in the Thynninae (Hymenoptera; Tiphiidae) with special reference to feeding habits of Australian species. — Transactions of the Royal Entomological Society of London, 105: 1-10.
 Given, B. B. 1954. Notes on Australian Thynninae I. Ariphron bicolor Erichson. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 78: 258—261.
 Given, B. B. 1958. Notes on Australian Thynninae II. The genera Dimorphothynnus, Rhagigaster and Eirone. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 83: 309—326.
 Given, B. B. 1959. Notes on Australian Thynninae III. The genus Thynnoides. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 83: 327—336.
 Salter, K. E. W. 1954. Studies on Australian Thynnidae. I. A check list of the Australian and Austro-Malayan Thynnidae. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 78: 276—315
 Salter, K. E. W. 1957. Studies on Australian Thynnidae (Hymenoptera). II. A short history of thynnid taxonomy. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 81: 287—298.
 Salter, K. E. W. 1958. Studies on Australian Thynnidae Shuckard, 1841 (Hymenoptera). III. An introduction to the comparative morphology of the male. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 82: 328—351.
 Salter, K. E. W. 1961. Studies on Australian Thynnidae. IV. Results of study in the British Museum. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 85: 382—383.
 Salter, K. E. W. 1963. Revision of the Thynnidae. Part V. A contribution towards a knowledge of the Thynnidae of the Philippines, Indonesia, New Guinea, the Solomons, New Caledonia and Lord Howe Island. — Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 87: 223—266.
 Turner, R. E. 1908. A revision of the Thynnidae of Australia [Hymenoptera]. Part II. —Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 33: 70-256.

Ссылки 
 Thynnidae (Vespoidea) 
 Myzinum maculata Fabricius, a thynnid wasp on the UF / IFAS Featured Creatures Web site

Тифииды
Семейства насекомых